HPL est un sigle peut signifier :
 High Pressure Laminate (en français, stratifié), un panneau composite utilisé pour le revêtement de sol et de meuble ;
 Honest Public License, une licence de logiciels libres et open source ;
 H. P. Lovecraft, un écrivain.

hPL est un sigle peut signifier :
 Human placental lactogen (en français, somatomammotrophine chorionique humaine), une hormone sécrétée par le placenta.